

Patronyme 
 Orlando Antigua (né en 1973), joueur et entraîneur dominicain de basket-ball.

Toponymes

Antigua, île des Antilles dépendante d'Antigua-et-Barbuda.

Antigua, ville située sur l'île de Fuerteventura dans les îles Canaries ;
 La Antigua,  commune de la province de León dans la communauté autonome de Castille-et-León.
 Antigua, un quartier de Saint-Sébastien, dans la communauté autonome du Pays basque.

Antigua, ancienne capitale du Guatemala, classée comme ville du patrimoine mondial par l'UNESCO.

Autres 
 LAntigua'' est un trois-mâts hollandais.
 Antigua est un prénom basque
 Antigua Winds''' est un fabricant d'instruments à vent.

Homonymie de toponyme